Die Abkürzung IAHF steht für:
 die International Amateur Handball Federation, dem ersten internationalen Handballverband (1928–1940)
 die Inter American Heart Foundation

IAHF